Корча (алб. Korçë, макед. Гориця, грец. Κορυτσά, ар. Curceaua, італ. Corizza) — топонім.

 Корча — місто у Південно-Східній Албанії з населенням близько 74 370 осіб (2005).
 Корча (область) — область на південному сході Албанії.
 Корча (округ) — один з 36 округів Албанії.

 Корча (приплив Зіганнека) — річка у Росії, протікає в Оренбурзькій області, Самарської області.